Municipio de Twin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Twin (condado de Darke, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Darke.
 Municipio de Twin (condado de Preble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Preble.
 Municipio de Twin (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.